Medley kan henvise til:

Sport 
 Medley (svømning), en disciplin inden for svømmesporten

Musik 
 Medley (musik), forskellige stykker musik sat sammen

Virksomheder 
 Medley Records, et dansk tidligere pladeselskab

Steder 
 Medley (Alberta), en by
 Medley (Florida), en by
 Medley (West Virginia), et område